Brooklin pode referir-se a:

Brooklin (Maine), Estados Unidos
Brooklin (Ontário), Canadá
Brooklin (São Paulo), bairro da cidade de São Paulo, no Brasil

Ver também 
Brooklyn, condado de Kings, um dos 62 condados do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos

Desambiguação